«Медвежья история» (исп. Historia de un oso, англ. Bear Story) — чилийский мультфильм 2014 года. Удостоен премии «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм.

Сюжет 
Старый медведь рассказывает историю своей жизни с помощью механической диорамы. В аллегорической форме фильм отражает события, произошедшие во время диктатуры Аугусто Пиночета.

Награды 

Короткометражные фильмы 2014 года
Мультфильмы 2014 года
Короткометражные мультфильмы
Короткометражные фильмы Чили
Мультфильмы Чили
Чилийский военный переворот 1973 года в культуре и искусстве
2014 год в Чили
Появились в XXI веке в Чили